

Term 
 Old school (term), een term om een periode aan te duiden in bijvoorbeeld de muziek
Old-school hip-hop, ook bekend als Old Skool
Old school rave, een substijl van Rave
Old school house, een hardcore stijl in de housemuziek

Muziek

Liedjes 
Old school (John Conlee) (1985) een lied van John Conlee
Old school (Tupac Shakur) (1995) een lied van Tupac Shakur
Old school (Overkill) (2005) een lied van Overkill
Old school (Danger Doom) (2006) een lied van Danger Doom
Old school (Hedley) (2008) een lied van Hedley
Old school (lied van Nils Lofgren) (2011), een lied van Nils Lofgren
Zie ook
"Old skool love (Divine Brown) (2005), een single van Divine Brown
"Old school love (Lupe Fiasco) (2013), een lied van Lupe Fiasco met Ed Sheeran

Albums 
Old school (album van Nils Lofgren) (2011), een muziekalbum van Nils Lofgren
Old school (Alice Cooper) (2011), een muziekalbum/box van Alice Cooper
Zie ook
Old School Songs (1979), een muzielabum van Dave Cousins
Oldschool (Nena) (2015), een muziekalbum van Nena

Artiesten 
Old School (kwartet), een Amerikaans barbershop muziekkwartet
Ol' Skool, een Amerikaans new jack swing-groep

Instrument 
Moog old school, een analoge synthesizer geproduceerd door Moog

Film en televisie 
Old School (2000), een Franse comedyfilm van regisseur Kader Ayd
Old School (2003), een Amerikaanse film van regisseur Todd Phillips
Old School (televisieserie) (2014), een Australische televisieserie

Literatuur en kunst 
Old School (roman) (2003), een roman van Tobias Wolff
Old school (tattoo), een traditionele tattoeagestijl
Old school, ook wel retro-gaming, het spelen van oudere computerspellen